Библейское выражение «не изменить что-либо ни на йоту» возникло из-за размера арамейской буквы йуд (י), самой малой во всём арамейском алфавите. Она соответствовала греческой йоте, которая стояла в этом месте греческого текста Евангелия от Матфея. Во время создания Нового Завета в греческом письме использовались заглавные буквы, поэтому греческая йота  была не меньше, чем остальные буквы алфавита.

Примечания

Ссылки